Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории Глостершира.

Глостершир — историческое и церемониальное графство на западе Англии, входит в состав региона Юго-Западная Англия. Общая площадь территории — 3150 км². На территории графства выделено 122 участка особого научного значения: 70 из них представляют особый биологический интерес, 32 — геологический интерес, 20 — оба одновременно.

Участки особого научного значения призваны сохранить дикую природу и геологическое наследие государства. Всего на территории Англии насчитывается более чем 4000 УОНЗ, охватывающих около 8 % территории страны. Все участки попадают под действие закона . За присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Представленные в списке данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Пл. — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.

Данные по состоянию на 26 апреля 2014 года.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии